Ruhe auf der Flucht nach Ägypten oder Die Ruhe auf der Flucht ist ein beliebtes Thema in der christlichen Kunst. Es steht unter anderem für folgende Gemälde:

 Ruhe auf der Flucht nach Ägypten (Caravaggio), von Michelangelo Merisi da Caravaggio (um 1594)
 Ruhe auf der Flucht nach Ägypten (Cranach), von Lucas Cranach der Ältere (1504)
 Ruhe auf der Flucht nach Ägypten (Poussin, 1632), von Nicolas Poussin (1632–1634)
 Ruhe auf der Flucht nach Ägypten (Poussin, 1655), von Nicolas Poussin (1655–1657)
 Ruhe auf der Flucht nach Ägypten (Rembrandt), von Rembrandt van Rijn (um 1644)
 Die Ruhe auf der Flucht (Runge), von Philipp Otto Runge (1805–1808)